Die Zweite Division 2014/15 war die 98. Spielzeit der zweithöchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 1. August 2014 und endete am 26. April 2015. Der offizielle Name der Liga lautet seit dieser Saison Proximus League (zuvor Belgacom League), benannt nach dem Hauptsponsor Proximus.

Spielmodus 
Die 18 Teilnehmer der Zweiten Division spielten in einer Hin- und Rückrunde die reguläre Saison aus. Der Meister stieg direkt in die 1. Division auf. Die Saison war in drei Zwischenabschnitte (1. bis 10. Spieltag, 11. bis 22. Spieltag und 23. bis 34. Spieltag), sogenannte Tranchen, aufgeteilt. Die Erstplatzierten der drei Tranchen nahmen zusammen mit dem Sieger der Abstiegsrunde der 1. Division an der Relegationsrunde teil, deren Sieger in die 1. Division aufstieg bzw. in ihr verblieb. Hatte der Meister, der direkt in die Erste Liga aufstieg, eine oder mehrere Tranchen gewonnen oder ein Verein, der bereits eine Tranche gewonnen hatte, war Sieger einer weiteren Tranche, so rückte die höchstplatzierte Mannschaft der Gesamttabelle nach, die noch nicht für die Relegationsrunde qualifiziert war.

Die beiden letztplatzierten Vereine der regulären Saison stiegen direkt in die Dritte Division ab. Planmäßig hätte der Tabellen-16. an einem Relegationsplay-off zusammen mit den jeweils drei Tranchensieger der beiden Staffeln der Dritten Division teilgenommen, welches aber aufgrund der erhöhten Anzahl der Abstiege durch nicht erhaltene Lizenzen entfiel.

Vereine

Tabellen

Gesamttabelle

Erste Tranche

Zweite Tranche

Dritte Tranche

Einzelnachweise 

2014 15
Fußballsaison 2014/15